«Endless Love» () — песня, записанная американскими певцами Дайаной Росс и Лайонелом Ричи в 1981 году. Песня стала саундтреком к фильму «Бесконечная любовь» Франко Дзеффирелли. Несмотря на кассовую неудачу фильма, песня стала настоящим хитом, достигнув первого места в американских чартах Billboard Hot 100 (возглавлял в течение девяти недель), Adult Contemporary и Hot Soul Singles, и став второй самой продаваемой песней в США за 1981 год (на первом месте — «Bette Davis Eyes» Ким Карнс). Также первого места песня достигла в Канаде и Австралии. Эта песня стала самой продаваемой в карьере Росс, а также её последним 18 хитом номер один в США в карьере. Сольную версию певица записала для альбома Why Do Fools Fall in Love. Песня номинировалась на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и «American Music Awards». Журнал Billboard назвал данный дуэт лучшим в истории.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Песни 1981 года
Песни Лайонела Ричи
Песни Дайаны Росс
Песни Мэрайи Кэри
Песни Лютера Вандросса
Песни Шанайи Твейн
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад ЮАР
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Лайонелом Ричи
Синглы Motown